Playboy steht für:

 Playboy (Person), ein Begriff für einen Lebemann
 Playboy (Magazin), ein US-amerikanisches Männermagazin
 Playboy, ein Roman von Armin Kratzert
 PlayBoy (and the Gang of Cherry), thailändischer Film von Oompon Kitikamara (2017)

Historische Automarken:
 Playboy, Marke der Playboy Motor Car Corporation, USA
 Jordan Playboy, ein Modell der Jordan Motor Car Company, USA

Playboys oder Die Playboys steht für:
 Die Playboys, Roman von Harold Robbins (OT: Adventurers (1966))

Musik:
 Playboys (Band), eine britische Rock-’n’-Roll-Band (1958–1961)
 Playboys (The-Rasmus-Album), ein Album der finnischen Rockband The Rasmus (1997)

Film:
 Die Playboys, ein US-amerikanisch-irisches Filmdrama (1992)
 Playboys (1998), deutscher Film von Pepe Danquart (1998)
 Playboys (2000), italienischer Film von Tinto Brass von 2000 (Originaltitel: Trasgredire)

Siehe auch:

 Playboy 51 (* 1977), Sänger, Rapper und Fernsehdarsteller
 Playboy Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Playboy Jazz Festival
 Playboy TV, Erotiksender des US-amerikanischen Männermagazins
 The Girls of the Playboy Mansion, US-amerikanische Doku-Soap